Lien Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lien Township (Minnesota)
 Lien Township (South Dakota)